CO-NAR steht für:
 Nariño, ISO-3166-2-Code des kolumbianischen Departamento

Conar ist der Familienname von:
 Roland Conar (* 1973), Kickboxer

CONAR